

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Szydłów – przysiółek wsi Barkowo w województwie dolnośląskim, w powiecie trzebnickim, w gminie Żmigród
 Szydłów – wieś w województwie łódzkim, w powiecie pabianickim, w gminie Lutomiersk 
 Szydłów – wieś w województwie łódzkim, w powiecie piotrkowskim, w gminie Grabica 
 Szydłów – wieś w województwie opolskim, w powiecie opolskim, w gminie Tułowice 
 Szydłów – miasto w województwie świętokrzyskim, w powiecie staszowskim, w gminie Szydłów

Inne 
 Szydłów – opuszczona wieś w województwie lubuskim, w powiecie słubickim, w gminie Cybinka
 Szydłów – gmina wiejska w województwie świętokrzyskim, w powiecie staszowskim
 Szydłów – dawna gromada w powiecie łódzkim
 Szydłów – dawna gromada w powiecie piotrkowskim
 Szydłów – gromada w powiecie staszowskim
 Szydłów – stacja kolejowa w Szydłowie, w województwie opolskim, w powiecie opolskim, w gminie Tułowice
 Szydłów – dawna gmina wiejska w powiecie piotrkowskim w guberni piotrkowskiej

Zobacz też 
 Szydłów-Kolonia, Szydłowo, Podobwód Szydłów AK